Miejscowości w USA:
 Shepherd – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Isabella
 Shepherd – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Yellowstone
 Shepherd – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie San Jacinto
Gminy w USA:
 Shepherd (ang. Shepherd Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh

Inne:
 Shepherd Islands – grupa wysp w archipelagu Nowych Hebrydów